Presidente Vargas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rubinéia (ort), São Paulo, 
 Nova Era (ort), Minas Gerais, 
 Itabira, ort, Minas Gerais, 
 Presidente Vargas (kommun i Brasilien), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar